DKW F12, auto van het West-Duitse merk DKW
 Fietssnelweg F12 van Antwerpen (België) naar de Belgisch-Nederlandse grens richting Bergen-op-Zoom (Nederland)
 Volvo F12, vrachtwagen van het merk Volvo